Arthur Elmer Albert Townsend, dit Art Townsend, (né le  à Souris dans le Manitoba au Canada - mort le  ) est un joueur canadien de hockey sur glace. Il a fait partie de la première équipe des Black Hawks de Chicago lors de la saison 1926-1927 dans la Ligue nationale de hockey.

Biographie

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1924-1925 || Wheat Kings de Brandon || MHL-Sr. || 20 || 7 || 2 || 9 ||  || - || - || - || - || -
|- 
| 1925-1926 || Rosebuds de Portland || WCHL || 29 || 4 || 2 || 6 || 48 || - || - || - || - || -
|-
| 1926-1927 || Black Hawks de Chicago || LNH || 5 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || -
|- 
| 1926-1927 || Indians de Springfield || Can-Am || 24 || 7 || 1 || 8 || 40 || 6 || 0 || 0 || 0 || 6
|-
| 1927-1928 || Maroons de Winnipeg || AHA || 38 || 5 || 4 || 9 || 93 || - || - || - || - || -
|- 
| 1928-1929 || Oilers de Tulsa || AHA || 20 || 1 || 1 || 2 || 39 || - || - || - || - || -
|-
| 1929-1930 || Eskimos de Seattle || PCHL || 28 || 3 || 1 || 4 || 118 || - || - || - || - || -
|- 
| 1930-1931 || Tigers de San Francisco || Cal-Pro || || 1 || 5 || 6 ||  || - || - || - || - || -
|-
| 1931-1932 || Tecumsehs de London || LIH || 6 || 0 || 0 || 0 || 4 || - || - || - || - || -
|- 
| 1931-1932 || Renards de Trois-Rivières || ECHA || 23 || 5 || 3 || 8 || 38 || - || - || - || - || -
|-
| 1932-1933 || Regina<196>Edmonton || WCHL || 25 || 4 || 4 || 8 || 37 || 8 || 1 || 2 || 3 || 8
|- 
| 1933-1934 || Eskimos d'Edmonton || NWHL || 34 || 10 || 9 || 19 || 102 || 2 || 0 || 1 || 1 || 4
|-
| 1934-1935 || Edmonton<196>Portland || NWHL || 29 || 4 || 8 || 12 || 53 || - || - || - || - || -
|- 
| 1935-1936 || Eskimos d'Edmonton || NWHL || 40 || 5 || 6 || 11 || 84 || - || - || - || - || -
|-
| 1936-1937 || University of Alberta || ASHL || || || || || || || || || ||  
|- 
| 1937-1938 || Superiors d'Edmonton || ASHL || 20 || 7 || 5 || 12 || 49 || - || - || - || - || -
|-
| 1938-1939 || Superiors d'Edmonton || ASHL || 10 || 1 || 1 || 2 || 10 || - || - || - || - || -

Références

Voir aussi 

Naissance en octobre 1905
Décès en mai 1971
Naissance dans la région de Westman
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur des Indians de Springfield (1926-1932)
Joueur des Blackhawks de Chicago
Joueur des Rosebuds de Portland
Défenseur de hockey sur glace
Article dont des informations diffèrent sur Wikidata
Décès à 65 ans